Kangersaajiva bezeichnet:
 Kangersaajiva (Bucht, Ammassalik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kangersaajiva (Bucht, Ittoqqortoormiit), Bucht im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Kangersaajiva (Fjord) (Hurry Inlet), Fjord im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland